Gabriel de Guénégaud, trésorier de l'épargne,
 Henri Guénégaud : trésorier de l'épargne puis secrétaire d'État de la Maison du Roi fils du précédent.
 Hôtel de Guénégaud ( arrondissement de Paris) : hôtel du précédent, œuvre de François Mansart.
 Théâtre de Guénégaud ou Hôtel de Guénégaud (théâtre) ( arrondissement de Paris) : autres noms de la Salle du Jeu de paume de la Bouteille.

 Éditions Guénégaud, maison d'édition